Nieuwe Diep (Amsterdam), een meer bij Amsterdam
 Nieuwe Diep (Appingedam), een "bypass' van het Damsterdiep (kanaal)
 Nieuwe Diep (Oosterboorn), een kanaal bij buurtschap Oosterboorn, gemeenten Heerenveen en Opsterland, provincie Friesland
 Nieuwe Diep (Tietjerksteradeel), een kanaal in Tietjerksteradeel in Friesland

Zie ook 
 Nieuwediep (doorverwijspagina)